El Torneig de Tòquio 2014, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 29 de setembre i el 5 d'octubre del 2014 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El tennista local Kei Nishikori va guanyar el seu quart títol de la temporada i el segon a Tòquio (2012), precisament contra el mateix rival, Milos Raonic. També fou el segon títol en dos setmanes consecutives després de guanyar a Kuala Lumpur. La parella formada pel francès Pierre-Hugues Herbert i el polonès Michał Przysiężny van completar una setmana de somni després de guanyar el primer torneig que disputaven junts, d'entrar al quadre en substitució d'una altra parella, i imposar-se als número 1 del rànquing, Bob i Mike Bryan en primera ronda.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014